pawęża (Coptosoma) – rodzaj pluskwiaków z rodziny pawężowatych
 Pawęża – polski herb szlachecki